Alopecoenas és un gènere d'ocells de la família dels colúmbids (Columbidae ) que habita diferents illes del Pacífic.

Taxonomia 
Considerades tradicionalment part del gènere Gallicolumba, van ser reubicades arran diversos estudis del principis del present segle 
Aquest gènere està format per 13 espècies:
 colom de Beccari (Alopecoenas beccarii).
 colom de les Palau (Alopecoenas canifrons).
 colom de les Tuamotu (Alopecoenas erythropterus).
 colom de Tanna (Alopecoenas ferrugineus).
 colom de Wetar (Alopecoenas hoedtii).
 colom de Jobi (Alopecoenas jobiensis).
 colom de Jane (Alopecoenas johannae).
 colom de les Carolines (Alopecoenas kubaryi).
 colom de les Marqueses (Alopecoenas rubescens).
 colom de les Salomó (Alopecoenas salamonis).
 colom de les Santa Cruz (Alopecoenas sanctaecrucis).
 colom de les Fiji (Alopecoenas stairi).
 colom de les Marianes (Alopecoenas xanthonurus)..

Referències